Jan Chodorowski-Henricko (1886–ok. 1918) – porucznik piechoty Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Jan Fryderyk Jerzy Chodorowski (1899–1966) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Jan Chodorowski (1918–2007) – materiałoznawca, profesor Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 Jan Maria Chodorowski (ur. 1948) – brydżysta, arcymistrz międzynarodowy, mąż Ireny

Przypisy